Чемпионат Нидерландов по футболу 1968—1969 является 13 официальным профессиональным чемпионатом по футболу в Нидерландах. В 9 раз в своей истории чемпионом Нидерландов стал «Фейеноорд». Всего было сыграно 306 игр и забито 797 голов (в среднем 2,6 гола за игру).

Турнирная таблица 

''И — Игр сыграно; В — Побед; Н — Ничьих; П — Поражений; ''ГЗ — Голов забито; ГП — Голов пропущено; РМ — Разница мячей
1 «Фейеноорд» также стал обладателем Кубка Нидерландов 1968—1969. Поэтому в Кубок обладателей кубков квалифицировался финалист.
2 Клубы квалифицировались в Кубок Интертото.
3 ДОС, АЗ '67 и «Волендам» набрали одинаковое количество очков. Между ними был разыгран турнир плей-офф за право остаться в Эредивизие.

Плей-офф за право остаться в Эредивизие

Результаты матчей 

Источник: RSSSFЦвета: синий = победа хозяев поля, жёлтый = ничья, красный = победа гостей.

Результаты плей-офф 

Источник: RSSSFЦвета: синий = победа хозяев поля, жёлтый = ничья, красный = победа гостей.

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Статистика на RSSSF

1968/1969
Нидерланды
Нидерланды
Спорт в Нидерландах в 1968 году
Спорт в Нидерландах в 1969 году